Okręty noszące nazwę USS Poseidon
 USS "Poseidon" (ARL-12) był okrętem remontowym typu Achelous. W służbie w czasie II wojny światowej. 
 Fikcyjny USS "Poseidon" (SSN-729) był głównym bohaterem filmu USS Poseidon: Phantom Below. Żaden amerykański okręt nie nosił oznaczenia SSN-729. Numer SSGN-729 (wcześniej SSBN-729) nosił USS "Georgia".

Poseidon